Суперкубок Армении по футболу 2013 — 16-ый розыгрыш Суперкубка Армении, ежегодного футбольного матча, в котором встретились «Ширак» и «Пюник».

Матч состоялся 24 сентября 2013 года в Ереване на стадионе «Республиканский». Участниками розыгрыша Суперкубка были чемпион Армении «Ширак» и обладатель Кубка Армении «Пюник». «Ширак», будучи чемпионом страны, являлся номинальным хозяином поля.
Победителями в матче стали хозяева, победившие со счётом 2:0.

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 2012/2013
 Кубок Армении по футболу 2012/2013

Ссылки 

2013
Футбол в Европе в 2013 году
Матчи ФК «Ширак»
Матчи ФК «Пюник»
Сентябрь 2013 года
Спортивные соревнования в Ереване
События 24 сентября
Спорт в Армении в 2013 году